Сент Џорџ има више значења:
 Сент Џорџ
 Сент Џорџ (Јужна Каролина)
 Сент Џорџ (Јута)
 Сент Џорџ (Аљаска)
 Сент Џорџ (Канзас)
 Сент Џорџ (Мисури)
 Сент Џорџ (Антигва и Барбуда)